

Aziende
 Schweizer Aircraft – azienda aeronautica statunitense, fondata nel 1939

Aeromobili
 Schweizer 300
 Schweizer 333
 Schweizer SGS 2-8
 Schweizer X-26

Geografia
 Schweizer-Reneke – centro abitato del Sudafrica, situato nella provincia del Nordovest
 Schweizer Straße – strada austriaca, che collega Bregenz al confine svizzero

Persone
 Fratelli Schweizer – fondatori dell'azienda aeronautica Schweizer Aircraft
 Bruno Schweizer (1897-1958) – linguista tedesco
 Kaspar Gottfried Schweizer (1816-1873) – astronomo svizzero
 María Kodama-Schweizer, nota come María Kodama (1937) – scrittrice e traduttrice argentina
 Meta Heusser-Schweizer (1797-1876) – poetessa svizzera
 Riccardo Schweizer, all'anagrafe Riccardo Antonio Svaizer (1925-2004) – pittore, scultore, fotografo, designer e architetto italiano
 Richard Schweizer (1899-1965) – sceneggiatore svizzero

Chimica
 Reattivo di Schweizer – soluzione di idrossido rameico ed ammoniaca

Media
 Schweizer Rundschau – rivista svizzera di politica e cultura

Pagine correlate
 Schweitzer